Vargem ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Vargem (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 
 Vargem (São Paulo), Bundesstaat São Paulo